Gillespie může být:

příjmení
 Dana Gillespie (* 1949) – anglická zpěvačka
 Dizzy Gillespie (1917–1993) – americký jazzový trumpetista
 Charlie Gillespie (* 1998) – kanadský herec a zpěvák

ostatní
 Gillespie County – okres ve státě Texas v USA